Yesterday Once More kan avse:

Yesterday Once More (film) – en film
Yesterday Once More (sång) – en av The Carpenters sånger
Yesterday Once More (musikalbum) – ett samlingsalbum av The Carpenters från 1985